sekwestracja w ujęciu prawnym
 sekwestracja dwutlenku węgla w energetyce
 sekwestracja w chemii – "wyłapanie" (związanie) substancji w środowisku przez inną substancję (np. jonów żelaza przez laktoferynę)
 sekwestracja płuca
 sekwestracja krążka międzykręgowego (dysku) – obecność oddzielonej części dysku
 sekwestracja (immunologia) – mechaniczne związanie lub oddzielenie barierą fizyczną antygenów lub aktywnych biologicznie substancji w taki sposób, że nie są one rozpoznawane przez komórki układu odpornościowego
 sekwestracja erytrocytów w patogenezie malarii